Иоганн Мозер:
 Мозер, Иоганн Генрих (1805—1874) — швейцарский часовщик и основатель фирмы «Henry Moser & Cie».
 Мозер, Иоганн Якоб (1701—1785) — немецкий историк-публицист, специалист по государственному праву.